„Escopette” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Escopette” – kanonierka typu Arbalète z lat 60. XIX wieku
 „Escopette” – niszczyciel typu Rochefortais z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów